Фамилия Вегас может относиться к:

Известные носители 

 Себастьян Игнасио Вегас Ореальяна (; 4 декабря 1996, Сантьяго, Чили) — чилийский футболист, защитник клуба «Монаркас Морелия» и сборной Чили.
 Джонни Мартин Вегас Фернандес (; Уанкайо, 9 февраля 1976) — перуанский футболист, вратарь.